Монферо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эуме. Занимает площадь 172,43 км². Население — 2239 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 57 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Ла-Коруньи